XOP ist die Abkürzung für:

XML-binary Optimized Packaging (XOP): eine W3C-Empfehlung für die Repräsentation binärer Daten in XML-Dokumenten.
 XOP (Befehlserweiterung): enthält Befehle, die aus der geplanten SSE5-Befehlssatzerweiterung herausgelöst wurden und nun unter eigenständigem Namen fortgeführt werden.

XOP